Heraclée () est le nom d'un nombre important de cités grecques :

en Thrace

Héraclée, nom de Saint-Tropez (Var) de la création de la commune en 1793 jusqu'en 1801
 Héraclée, nom de Saint-Gilles (Gard) de la création de la commune en 1793 jusqu'en 1801, où elle prend le nom de Saint-Gilles-les-Boucheries, et en 1837 celui de Saint-Gilles

Héraclée de Trachis dans le dème de Trachis
 Iraklia, île en Égée-Septentrionale

Héraclée (Lucanie), aujourd’hui Policoro sur le golfe de Tarente
 Héracléa Minoa en Sicile
 Heraclia, ancien centre urbain de la lagune de Venise
 Eraclea, commune italienne moderne à son emplacement

Heraclea Lyncestis

Héraclée pontique, en Bithynie, actuelle Ereğli (Zonguldak)
 Héraclée du Latmos, près de Kapırıkı, province de Muğla
 , actuelle Ereğli (Konya)
 Héraclée de Thrace (anciennement Heraclea en latin dans l'empire romain) ou Périnthe, actuelle Marmara Ereğli, province de Tekirdağ

Voir aussi 
 , (grec : ) nom de plusieurs villes
 Héraclès

Notes et références